Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 года в I-м дивизионе проходил с 17 по 25 апреля 2010 года в Тилбурге (Нидерланды) и Любляне (Словения). Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2011 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли во второй дивизион чемпионата мира 2011 года.

На ежегодном конгрессе в Берне во время чемпионата мира 2009 года были определены страны, где будут проходить игры в I-ом дивизионе.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборные Сербии и Республики Корея пришли из второго дивизиона, сборные Австрии и Венгрии пришли из ТОП-дивизиона, остальные команды пришли с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Ютака Фукуфудзи
 Защитник:  Маттиас Траттниг
 Нападающий:  Константин Касянчук

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Стивен Мёрфи
 Защитник:  Андраш Хорват
 Нападающий:  Жига Еглич

Ссылки 
 
 
 
 
 

Апрель 2010 года
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Спорт в Словении в 2010 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Нидерландах
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира в Словении
Международные спортивные соревнования в Тилбурге
Международные спортивные соревнования в Любляне